Сезон ФК «Валенсія» 2012—2013 — 95-й за ліком сезон футбольного клубу Валенсія і його 26-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Головним тренером став Маурісіо Пельєгріно, що обійняв цю посаду після чотирьох років перебування на ній Унаї Емері. 1 грудня Пеллегріно звільнено, а новим головним тренером призначено Ернесто Вальверде. Мануель Льоренте подав у відставку 5 квітня 2013 року після чотирьох років перебування на посаді президента клубу.

Гравці 

 ''Номери подано згідно з офіційним сайтом: www.valenciacf.com

З Валенсії Местальї

В оренді в іншому клубі

Докладна інформація про склад 

Нотатки: (d), дебют в основній команді в офіційному матчі

Трансфери

Прийшли 

Сумарні витрати:  €25,8 мільйона

Пішли 

Загальний прибуток:  €30 млн.

Статистика гравців

Статистика гравців 

{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
!width=30|
!width=30|Поз.
!width=110|Гравець
!width=30|
!width=30|
!width=30|Ігри
!width=30|
!width=40|
!width=40|Ігри
!width=40|
!width=40|Ігри
!width=40|
!width=40|Ігри
!width=40|
!width=53 align=left|Нотатки

Для воротарів наведено пропущені голи

Дисциплінарні покарання 
Враховуючи всі офіційні матчі. Розташовано за номером на футболці.

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір 

Нотатка: БАТЕ проводив домашні матчі на стадіоні Динамо в Мінську, а не на власному Міському стадіоні в Борисові.

Плей-оф

1/8 фіналу

Примітки

Посилання 
 Official website 

Іспанські футбольні клуби в сезоні 2012–2013
2012—202013